

Станча — село в Габровській області, входить до складу общини Дряново.

Станча — село в общині Ранковце, Північно-Східний регіон.

Станча — село у повіті Келераш, входить до складу комуни Спанцов.

Станча — населений пункт в окрузі Требішов Кошицького краю.